Дорофе́евка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321287503. Население, по переписи 2001 года, составляет 52 человека (21 мужчин и 31 женщин).

Географическое положение 
Село Дорофеевка находится в верховьях балки Хранцов Яр, в трёх километрах от истоков реки Шляховая (приток реки Коломак).
На расстоянии в 5 км расположено село Снежков.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
Село было основано в 1907 году.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины